Гайдаржи́ — гагаузьке прізвище.

Відомі носії:
 Гайдаржи Ілля Трифонович (* 1959) — полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України, учасник російсько-української війни.
 Гайдаржи Леонід Васильович (* 1959) — колишній український та радянський футболіст, захисник.
 Гайдаржи Марина Миколаївна (* 1953) — український ботанік, доктор біологічних наук.

Гагаузькі прізвища